Денис Сергеевич Шульгин (род. 1974) — джазовый и классический скрипач, композитор. Почётный деятель искусств города Москвы (2018). Солист оркестра «Виртуозы Москвы» (с 1999 года). Создатель экспериментального джазового квартета Moscow Violinjazz (2003).

Биография 
Родился в 1974 году в Свердловске. В 2001 году окончил Московскую консерваторию (профессор Максим Федотов) и аспирантуру (профессор Маринэ Яшвили) по классу классической скрипки.

Сотрудничал с Игорем Бутманом, Даниилом Крамером, Георгием Гараняном, Левоном Оганезовым, Мишелем Леграном, Александром Гиндиным и др.

В 2005 году сыграл эпизодическую роль музыканта в ресторане в телесериале «Моя прекрасная няня» (серия «Бандитский поцелуй»).

В 2006 году принимал участие в записи саундтрека к фильму Авдотьи Смирновой «Связь». В 2016 году написал музыку к короткометражному фильму Дмитрия Майорова «Колокол и флейта». Создатель музыкального фильма «Сны по Паганини» (приз МКФ «Зелёное яблоко» в Новосибирске за лучший музыкальный фильм-пантомиму) и моноспектакля «Окно в сновидения». В 2020 году — автор музыки к фильму режиссёра Николая Забродина «Заново».

Ведёт активную концертную деятельность.

Инцидент 
В декабре 2008 года Шульгин подвергся нападению пятерых неизвестных Кутузовском проспекте Москвы. С тяжёлыми травмами головы музыкант провёл в больнице около полутора месяцев. Нападавшие позднее были задержаны, похищенная скрипка возвращена Шульгину

Примечания

Ссылки 
 Денис Шульгин на ClassicalMusicNews.Ru
 Интервью Йосси Тавору на Радио «Орфей»

Скрипачи России
Академические музыканты России
Выпускники Московской консерватории
Джазмены России
Музыканты Москвы
Кинокомпозиторы России